La Cité de Pégase est le huitième tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro.

Résumé 
Amos Daragon sort enfin des Enfers et se retrouve sur une plage. Il rencontre par hasard Aélig, dont il sauve la vie. Elle est une icarienne, une sorte d'hommanimal qui possède des ailes. Ils deviennent amoureux l'un de l'autre. Aélig est la princesse de la Cité de Pégase et Amos change ses plans et décide de l'y accompagner. Rendu à la  cité, Amos y rencontre le grand souverain, père d'Aélig. Amos rencontre aussi l'oracle Dèlfes, qui dit au père d'Aélig q'elle causerait sa mort et que Amos causerait la mort d'Aélig. Rendus au château, Aélig lui annonça qu'ils mangeraient tête à tête. Ensuite, Aélig se fâcha et le lendemain, elle lui écrivit une lettre. Amos trouva la lettre stupide et y intégra deux pierres de puissance et ceci provoqua une tornade qui détruit toute la ville. Alors qu'Amos était endormi, il fut réveillé par ses amis qui l'avait vu. Quand les icariens regardèrent la gorgone, Médousa, ils s'agenouillèrent et commencèrent à prier. Pour eux, elle était la déesse Méduse, ce qui était faux. Ensuite, Aélig voulait tuer la gorgone pour voir si elle était vraiment une déesse. Si elle était une déesse elle survivrait, et si elle était mortelle elle ne surviverait pas. En sauvent ses amis, Amos tua Aélig, comme l'avait prédit l'oracle. Amos tomba à genoux et commença à pleurer.

Personnages 
 Amos Daragon 
 Béorf Bromanson 
 Médousa 
 Loyla
 Aélig 
 Maelström
 Flag  Martan Mac Heklagroen

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2005